Bico (Amares), een plaats in de Portugese gemeente Amares
 Bico (Paredes de Coura), een plaats in de Portugese gemeente Paredes de Coura